Дядя Сэм:

 Дядя Сэм — персонифицированный образ Соединённых Штатов Америки.
 Дядя Сэм — американский фильм ужасов с элементами комедии 1997 года.